<< 54-я Церемонии вручения 56-я >>

55-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 21 сентября 2003 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущими выступили Эллен Дедженерес, Брэд Гарретт, Даррелл Хаммонд, Джордж Лопес, Конан О’Брайен, Берни Мак, Деннис Миллер, Гарри Шендлинг, Мартин Шорт, Джон Стюарт и Ванда Сайкс.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2003)
 Золотой глобус (2003)

Ссылки 
 Emmys.com list of 2003 Nominees & Winners

2003
События 21 сентября
Сентябрь 2003 года
2003 год в Калифорнии
Телевизионные премии 2003 года